Чемпионат Люксембурга по футболу 1977/1978 — 64-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1977/1978
Люксембург
Люксембург
1977 год в Люксембурге
1978 год в Люксембурге